Іссуфу Абдулразак (англ. Abdoul Razak Issoufou Alfaga}, нар. 26 грудня 1994) — нігерський тхеквондист, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Абдулразак Гурна (англ. Abdulrazak Gurnah; 20 грудня 1948, Занзібар, Танзанія) — танзанійський прозаїк, пише англійською мовою та мешкає у Великій Британії.